El topónimo Blooming Grove puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Blooming Grove, un pueblo en el estado de Nueva York.
 Blooming Grove, un pueblo en el estado de Texas.
 Blooming Grove, un pueblo en el estado de Wisconsin.
 Blooming Grove, un área no incorporada en el estado de Ohio.